Den Tex (geslacht)
 Cornelis den Tex (1739-1826), pachter en representant van het Volk van Brabant
 Cornelis Anne den Tex (1795-1854), hoogleraar en lid van Tweede Kamer
 Cornelis Jacob Arnold den Tex (1824-1882), burgemeester van Amsterdam en lid van Eerste Kamer
 Nicolaas Jacob den Tex (1836-1899)
 Cornelis Jacob den Tex (1855-1907), lid van Tweede Kamer
 Gideon Mari den Tex (1870-1916), directeur van de Surinaamse Bank
 Jan den Tex (1899-1984), letterkundige
 Emile den Tex (1918), geoloog
 Charles den Tex (1952), schrijver